Выборгский дворец культуры — трёхэтажное здание в центре города Выборга, построенное в 1886 году по проекту архитектора Ф. А. Шёстрёма. Бывшее здание школы, перестроенное в 1967 году в дворец культуры, включено в перечень памятников архитектуры.

История 

При императоре Александре II в Великом княжестве Финляндском стала расширяться сеть финноязычных школ, соответствовавших начальным народным училищам Российской империи: вместо малочисленных лютеранских церковно-приходских школ по проекту У. Сигнеуса местными властями создавались народные школы, численность учеников в которых постоянно возрастала. Образовательное законодательство содержало требования к школьным зданиям, контроль над соблюдением которых осуществлялся школьным управлением. Двухэтажное здание Выборгской народной школы, построенное в 1868 году, некоторое время спустя перестало соответствовать установленным нормам по площади, поэтому по проекту архитектора Ф. А. Шёстрёма, специализировавшегося на строительстве общественных зданий,  в 1884—1886 годах был возведён новый трёхэтажный школьный корпус, значительно превосходящий старый своими размерами. 

Здание, обращённое фасадом к центральному городскому парку, относят к числу лучших построек, предназначенных для выборгских учебных заведений. Симметричный фасад, оформленный в духе итальянского Возрождения, с высокими широкими двухчастными окнами и рустованным первым этажом, напоминает фасад Политехнической школы, построенной в 1877 году по проекту того же архитектора. В плане здание имеет Т-образную форму. Первоначально вытянутая в сторону Выборгского почтамта часть здания была короче и завершалась полукруглой пристройкой, напоминающей апсиду: в ней размещались спортивный зал (на первом этаже) и большой актовый зал и помещение сцены (на втором этаже). В связи с отсутствием в Выборге отдельного концертного зала эти помещения стали использоваться для концертов и праздничных мероприятий общегородского значения. 
В здании, наряду с шестнадцатью классными комнатами и двумя учительскими, были спроектированы широкие рекреации.

Работа школы прекратилась в результате советско-финских войн (1939—1944). После советско-финской войны (1939—1940) в школьном здании открылся гарнизонный дом Красной армии, при котором действовала семилетняя школа для взрослых. А в 1941 году, в ходе Великой Отечественной войны, здание полностью выгорело. Отремонтировали его только к юбилейному 1967 году, перестроив в дворец культуры «50 лет Октября» (в ознаменование 50-летней годовщины Октябрьской революции; в связи с этим в просторечии дворец именуется «Полтинник»). В ходе ремонта в связи с расширением сцены и концертного зала «апсида» была перестроена, утратив округлую форму, а окна бокового фасада заложены. Изменилось и назначение помещений  (в частности, спортивный зал стал танцевальным, где в 70-х годах прошлого века проводились вечера отдыха для молодёжи: танцы и праздничные балы под выступления вокально-инструментального ансамбля «Орфей», исполнявшего кавер-версии композиций отечественных ВИА, а также популярных западных рок-групп), однако общий стиль и фасадные украшения постройки были сохранены.

В советское время крупнейшее в городе учреждение культуры, место проведения важнейших городских концертов и торжественных мероприятий, пользовалось поддержкой градообразующего предприятия — Выборгского судостроительного завода, во дворце находился ведомственный музей завода. До открытия Выборгского дворца бракосочетания во дворце культуры проводились и торжественные брачные церемонии. 

После распада СССР здание стало называться муниципальным дворцом культуры.

Литература

Ссылки 
 Довоенные изображения здания на «Виртуальном Выборге»

Архитектура неоренессанса в России
Дворцы и дома культуры Выборга
Дворцы Выборга
Образование в Выборге
Памятники архитектуры Выборга